Ángel Fernández Pérez, španjolski rukometaš
Ángel Oswaldo Fernández Vernaza, ekvadorski nogometaš
Ángel Fernández (mačevalac), španjolski mačevalac
Ángel Fernández Artime, veliki rektor salezijanaca
Ángelo Fernández, filipinski domoljub, jedan od devetnaest aklanskih mučenika